Оксид индия — бинарное неорганическое соединение металла индия и кислорода с формулой InO, светло-жёлтые кристаллы, полупроводник.

Получение 
 При нагревании индий горит фиолетовым пламенем:

 Термическое разложение гидроксида индия:

 нитрата индия:
4In(NO3)3 ->[t> 800]  2In2O3 + 12NO2 +3O2 ^

 сульфата индия:
2In2(SO4) ->[600] 2In2O3 + 6SO2 ^ +  3O2 ^

 Окисление сульфида индия:

Физические свойства 
Оксид индия — аморфное вещество или светло-жёлтые кристаллы (красно-коричневые при нагревании), образует кристаллы кубической сингонии, пространственная группа I a3, параметры ячейки a = 1,01194 нм, Z = 16.
При давлении 6,5 ГПа и температуре 300-400°С переходит в фазу с гексагональной решеткой, которая стабильна при нормальных условиях. Кристаллы принадлежат к пространственной группе R 3c, параметры ячейки a = 0,5487 нм, c = 1,4510 нм, Z = 6, плотность 7,3 г/см³.

При избыточном давлении кислорода плавится при 1910°С, а в обычных условиях легко возгоняется и начинает разлагаться при 850°С.

Химические свойства 

 При нагревании возгоняется с разложением:
In2O3 <=>[1000 C^0] In2O +O2 ^

 Реагирует с концентрированными кислотами:

 и щелочами при сплавлении:

 Восстанавливается водородом  и углеродом до металла:

In2O3 + C ->[700-800] 3CO ^ + 2In

 При прокаливании в токе аммиака образует нитрид индия:

 Реагирует с сероводородом:

 Реакция с карбонатом натрия и серой  с образованием дисульфидоиндата(III) натрия, оксида углерода(IV) и оксида серы(IV)

In2O3 + Na2CO3 + 6 S ->[t> 700 C^0] 2Na[InS2] + CO2 ^ + 2SO2 ^
С растворами щелочей:
In2O3 + OH- + H2O -> [In(OH)6]^3-
In2O3 + 6KOH + 3H2O -> 2K3[In(OH)6]

Применение 
 Для получения прозрачных токопроводящих плёнок.
 В смеси с AgO как материал для электрических контактов.
 Компонент специальных стёкол, поглотителей нейтронов.
 Полупроводниковый материал.

См. также 
Индий также образует другие окислы:
 InO
 InO

Литература 
 
 
 
 
 

индия
Оксиды индия